

Persone
 Anthony Hamilton Jones (n. 1962), cestista statunitense
 Anthony Jones (n. 1967), cestista statunitense
 Anthony Jones (n. 1968), cestista statunitense
 Anthony Q. Jones (n. 1977), cestista statunitense
 Anthony Jones (n. 1984), cestista statunitense

Opere letterarie
 Anthony Jones (Anthony John) è un libro scritto dallo scrittore britannico Jerome Klapka Jerome pubblicato nel 1923.